Сезон 2013/2014 — третий сезон Российской хоккейной лиги. Он стартовал в Западной конференции с 15 сентября 2013 года (в Восточной конференции с 20 сентября).

Команды
{| class="navbox wikitable" style="width:100%; text-align:left"
! style="background:white; text-align:center; width:20%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:29%" | Арена
! style="background:white; text-align:center; width:8%" | Вместимость
! style="background:white; text-align:center; width:8%" | Основана
|-
! style="background:#FFDDFF; color: #000000; text-align:center" colspan=5 | Дивизион «Запад»
|-
| Брянск 
|  Брянск
| ЛДС «Брянск»
| 1200
| align=center |1963
|-
| Кристалл 
|  Электросталь 
| ЛДС «Кристалл»
| 3500
| align=center | 1949
|-
| Мордовия 
|  Саранск 
| Ледовый дворец Республики Мордовия
| 3300
| align=center | 2011
|-
| Прогресс 
|  Глазов
| Ледовый дворец спорта «Прогресс»
| 4300
| align=center | 1954
|-
| Ростов
|  Ростов-на-Дону
| ЗСК «Спорт-Дон»
| 4000
| align=center | 2004
|-
| Славутич 
|  Смоленск
| СГАФКСТ
| 1080
| align=center | 2010
|-
| Сокол
|  Новочебоксарск
| ЛД «Сокол»
| 2000
| align=center | 1975
|-
| Тамбов|  Тамбов
| Ледовая арена «В Радужном»
| 832
| align=center |1981
|-
| ЦСК ВВС|  Самара
| ДС ЦСК ВВС
| 3500
| align=center | 1950
|-
! style="background:#FFEECC; color: #000000; text-align:center" colspan=5 | Дивизион «Восток»
|-
| Алтай|  Барнаул
| ДЗиС им. Г. С. Титова
| 3800
| align=center | 2006
|-
| Ангел Сибири |  Тобольск 
| ДС «Кристалл»
| 500
| align=center | 2010
|-
| Буревестник|  Екатеринбург
| КРК «Уралец»
| 5570
| 
|-
| Кедр |  Новоуральск
| КСК
| 1200
| align=center | 
|-
| Кристалл-Югра|  Белоярский
| Дворец спорта
| 450
| align=center |
|-

| Рубин-2|  Тюмень
| Дворец спорта
|   3346
| align="center" |
|-
| Ямальские Стерхи'|  Ноябрьск
|КСК «Факел»
| 
|  align=center | 2012

|}

 Команды 

Турнирное положение команд

Западная конференция

Восточная конференция

<small>* Команда Буревестник снялась с розыгрыша. Результаты матчей 20,27.09.2013 Кедр - Буревестник - 5:1, 3:4, 03-04.10.2013 Алтай - Буревестник - 6:2, 9:0, 06-07.10.2013 Рубин-2 - Буревестник - 2:6, 5:7, 12-13.10.2013 Буревестник - Ангел Сибири - 6:1, 6:0, 15-16.10.2013 Буревестник - Ямальские Стерхи - 1:2, 0:7 аннулированы.''

Плей-офф

Регламент проведения
С сезона 2012—2013 регламент претерпел некоторые изменения.

В Плей-офф  принимали участие: 8 команд Западного и 4 команды Восточного дивизиона, набравшие по итогам первого этапа наибольшее количество очков. Плей-офф стартовало 8 марта 2014 года и разделялось на 4 этапа: 1/4 финала дивизиона, 1/2 финала дивизиона, 1/2 финала и финал. Каждый раунд плей-офф проводился до трёх побед, но серия могла растянуться и до пяти матчей. Команда, первая одержавшая три победы, выходила в следующий раунд. Пары второго раунда определялись следующим образом: команды с наиболее высоким номером «посева» (местом в регулярном чемпионате) сражалась с командой наиболее низкого номера «посева», то есть 1 команда сражалась с 8. Кроме того, команда наиболее высокого номера посева получала преимущество своей площадки. Дальше номера посева шли по убыванию: 2 команда играла с 7, 3 с 6 и 4 с 5. 

Из двух команд каждого дивизиона были составлены пары третьего раунда: команда с наиболее высоким номером «посева» одного дивизиона и команда наиболее низкого номера «посева» другого дивизиона. Победители этих серий вышли в финал лиги. Проигравшие получили бронзовые медали.

Таблица Плей-офф

Российская хоккейная лига (2011—2015)